Aleksandr Klimow (1965–), rosyjski łyżwiarz szybki
 Aleksandr Klimow (1972–), rosyjski hokeista